Фудбалска репрезентација Бонер () је фудбалски тим који представља Бонер на међународним такмичењима под контролом Фудбалског савеза Бонера који се налази у оквиру Карипске фудбалске уније и КОНКАКАФ-а. Савез и репрезентација нису чланови ФИФА.

Постао је члан KФУа и придружени члан KONKAKAFа 19. априла 2013.  after which it became a full CONCACAF member on 10 June 2014 после чега је 10. јуна 2014. постао пуноправни члан КОНКАКАФа  Репрезентација може учествовати на златном купу КОНКАКАФа и Купу Кариба због њиховог чланства у конфедерацији и подконфедерацији.  Међутим, Бонаире није члан ФИФАе и стога се не може такмичити на Светском првенству у фудбалу или другим догађајима ФИФАе.

Такмичарска достигнућа

АБКС турнир

Извор:

Резултати репрезентације
До 26. марта 2019, укључујући утакмице после примања иу КОНКАКАФ чланство

Референце

Спољашње везе 

Званична страница 
Страна на КОКНКАКАФ
CFU профил
ЕЛО рејтинг
Карипска фудбалска база података 
Новости из фудбала

Бонер
Репрезентација